Араван Резаї була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участі.
Марія Шарапова виграла титул, перемігши у фіналі Крістіну Барруа з рахунком 7–5, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Internationaux de Strasbourg, одиночний розряд
2010